Лада Михайловна Шафранова (1933—2017) — советский и российский , кандидат биологических наук, специалист в области биоморфологии (учения о жизненных формах растений).

Биография 
В 1957 году окончила кафедру геоботаники биолого-почвенного факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 1957 года техник-лаборант (затем — младший научный сотрудник) тропического отдела (оранжереи) Главного ботанического сада АН СССР.

В 1960—1963 году училась в аспирантуре под руководством И. Г. Серебрякова.

С 1964 года старший геоботаник Северной землеустроительной экспедиции института Росгипрозем.

С 1966 года младший научный сотрудник Реферативного журнала ВИНИТИ АН СССР.

В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «О некоторых путях перехода от кустарников к травам в роде лапчатка (Potentilla L. s. l.)».

С 1971 года ассистент кафедры биологии в Московском государственном заочном педагогическом институте (доцент с 1981 года).

Избранные труды 
Автор и соавтор более 100 работ.
 
 
 
 
  (В соавт. с М. М. Старостенковой, М. А. Гуленковой, Н. И. Шориной).
 
  (В соавт. с Л. Е. Гатцук, Н. И. Шориной).
  (В соавт. с М. М. Старостенковой, М. А. Гуленковой, Н. И. Шориной, Н. С. Барабанщиковой).

Литература 
 
 
 

Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ